Сан Хосе може бити:

 Сан Хосе (Костарика), је главни и највећи град средњоамеричке државе Костарика
 Сан Хосе (провинција), је једна од седам провинција Костарике
 Сан Хозе (Калифорнија), је град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Хозе (Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Сан Хозе (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Сан Хозе (округ Рио Ариба, Нови Мексико), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Сан Хозе (округ Сан Мигел, Нови Мексико), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Сан Хосе (Порторико), је град у америчкој острвској територији Порторико, острвској држави Кариба
 Сан Хосе (Алмерија),
 Сан Хосе (Балеарска Острва),